A Giant Steps jelentései:

Giant Steps (1960), John Coltrane albuma
Giant Steps (1993), a The Boo Radleys albuma
Giant Steps (1988-1990), angol popduó
Giant Steps – The First Five Years (1975), a Gentle Giant válogatásalbuma